Bielecki () es un apellido polaco. Su forma femenina es Bielecka. Es el apellido de:
 Adam Bielecki (n. 1983), alpinista polaco;
 Jan Krzysztof Bielecki (n. 1951), economista y político polaco;
 Karol Bielecki (n. 1982), balonmanista polaco;
 Maciej Bielecki (n. 1987), ciclista polaco.